Screwed – film del 2000 diretto da Scott Alexander e Larry Karaszewski
 Screwed – film del 2011 diretto da Reg Traviss
 Screwed – singolo di Paris Hilton del 2007